B-52 Stratofortress, een Amerikaanse lange-afstandsbommenwerper
 B-52 (cocktail), een cocktail met koffielikeur, Baileys en Grand Marnier
 The B-52's, een Amerikaanse rockband